Хлебновка — название населённых пунктов в России:

 Хлебновка — село в Балаковском районе Саратовской области.
 Хлебновка — деревня в Татищевском районе Саратовской области.